Silván puede hacer referencia a:
Silván (Herbecedo), lugar de la parroquia de Herbecedo, concello de Coristanco, provincia de La Coruña.
Silván (Benuza), localidad del municipio de Benuza, provincia de León.
Silván (Armenteira), lugar de la parroquia de Armenteira, concello de Meis, provincia de Pontevedra.
Silván (Meis), lugar de la parroquia de Meis, concello de Meis, provincia de Pontevedra.